Richard Mór de Burgh ou de Bourg (vers 1194-1243 ; Lord Député d’Irlande 1227-1229. seigneur de Connaught de 1227/1235 à 1243.

Biographie 

Richard de Burgh était le fils de Guillaume de Bourg (mort en 1206) seigneur anglo-normand arrivé en Irlande en 1175 à la suite de Henri II d'Angleterre et peut-être de Mór O’Brien une fille de Domnall Mór O’Brien dernier roi de Munster.

En 1224 à la mort de Cathal Crobderg Ua Conchobair roi de Connacht, Richard de Burgh réclama à son fils Áed mac Cathail Ua Conchobair roi de Connacht (1224-1228) les droits que le défunt, aurait accordés à son père en échange de son appui pour conquérir le trône aux dépens des héritiers de Ruaidri mac Toirdelbach Ua Conchobair.

En 1227 Richard de Burgh nommé « Lord Deputy d’Irlande » est investi du Connacht, et bénéficie de l’appui du puissant Hubert de Burgh comte de Kent « Lord Justice d'Irlande » 1227-1229 qui était peut-être son oncle.

Avec l’aide dune coalition de barons anglo-normands il réussit en 1235 à prendre possession des territoires convoités. Le patrimoine de Felim mac Cathal Crobderg Ua Conchobair roi de Connacht (1230-1265) est réduit à la possession de cinq cantons orientaux de son ancien royaume pour lesquels il doit se reconnaître son vassal. Richard de Burgh peut alors porter le titre de seigneur de Connaught. Il fonda ensuite les villes de Galway sur un ancien fort des rois de Connacht, Loughrea et Ballinasloe. Il meurt le .

Union et descendance 

De son union avec Egidia de Lacy, fille de Walter de Lacy, et de Margueritte de Briouze. Richard de Burg laissa trois fils et plusieurs fille :
 Richard,  de Connaught mort sans héritier en 1248.
 Gaultier (Walter) (mort en 1271),  de Connaught à la suite de son frère et Comte d’Ulster en 1264.
 Guillaume Og (William) (tué en 1270) père de William Liath de Burgh (mort en 1324) ancêtre de la branche cadette des Seigneurs de Mayo et de Seigneurs de Clanricard.
 Mathilde épouse Sir Gerald de Prendergast de Beauvoir dont Maud de Prendergast.

Notes et références

Sources 

 , édition du

Bibliographie 

 Goddard Henry Orpen Ireland under the Normans Oxford at the Clarendon Press (1968). Volume III (1216-1333), chapitre XXXI " The Earldom of Ulster 1227-1271 " pages 254-285.

Décès en 1243
Richard
Gouverneur de l'île de Man
Hiberno-Normands
Sénéchal de Gascogne
Noblesse irlandaise du XIIIe siècle